Зархі:
 Зархі Ніна Олександрівна (* 1946) — російський кінокритик, кінознавець; донька Олександра Зархі
 Зархі Олександр Григорович (1908–1997) — російський драматург, кінорежисер, сценарист; народний артист СРСР
Прізвища